Saint Pierre aux Liens, Saint-Pierre-aux-Liens bzw. St-Pierre-aux-Liens, oder Saint-Pierre-ès-Liens (frz.) steht für

 Abtei Saint-Pierre-ès-Liens, Tourtoirac, Dordogne

Siehe auch:
 Sankt Peter in Ketten – auch zu anderen Sprachvarianten